East Berlin – esonimo inglese di Berlino Est (Germania)
East Berlin – borough della Contea di Adams, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)